Генрих Шульц:
 Шульц, Генрих (1872—1932) — немецкий политик, реформатор школьного образования.
 Шульц, Генрих Карлович (1929—1999) — выдающийся советский самбист и дзюдоист. Шестикратный чемпион СССР по самбо, чемпион Европы по дзюдо.
 Шульц, Генрих Леович (1924—2012) — организатор таллинских международных джаз-фестивалей, участник Великой Отечественной войны.